En pil er et grafisk tegn, f.eks →, ←, der kan bruges til at angive en retning.
Den simpleste form er et linjestykke med en trekant påsat i den ene ende.
En mere detaljeret udgave er en repræsentation af en faktisk pil, som f.eks  (U+27B5).
Retningen der indikeres af en pil, er langs linjestykkets længde retning, imod den spidse ende.

Nordpil 

En nordpil bruges på grundplaner og landkort, til at angive retningen nord.

Pile i Unicode 
I Unicode er piletegn i det hexadecimale område 0x2190–0x21ff (decimalt 8592–8704), som ses af følgende tabel.
Der findes flere pile, hvoraf en del ses i efterfølgende tabeller.

Dingbats pile

Supplemental Arrows-A

Supplemental Arrows-B 

Tegn
Logiske symboler